agul nyelv
 agul nép
 Agul folyó